Rietschel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ernst Rietschel (1804–1861), tysk bildhuggare 
 Georg Rietschel (1842–1914), tysk teolog
 Hermann Rietschel (1847–1914), tysk ingenjör

Tyska efternamn